

Geografia
 Rendon – census-designated place degli Stati Uniti d'America della contea di Tarrant nello Stato del Texas
 Rendón – parrocchia civile nel comune di Ribero, nello stato di Sucre, Venezuela

Persone
 Anthony Rendon (1990) – giocatore di baseball statunitense
 Carlos Rendón (...) – ex calciatore colombiano
 Diego León Osorio Rendón (1970) – ex calciatore colombiano
 Greeicy Rendón (1992) – attrice e cantante colombiana
 John Jairo Toro Rendón (1958) – ex arbitro di calcio colombiano
 Marianne Rendón (1990) – attrice statunitense